Łuk Septymiusza Sewera w Rzymie
 Łuk Septymiusza Sewera w Leptis Magna